Miguel Ángel García puede referirse a:

 Miguel Ángel García,  más conocido como “Migue” García (n. 1977); músico y cantautor argentino.
 Miguel Ángel García Anguita, (n. 1951), político español.
 Miguel Ángel García Argüez (n. 1969), escritor español.
 Miguel Ángel García Cortez (n. 1987), boxeador estadounidense de ascendencia mexicana.
 Miguel Ángel García García, político mexicano.
 Miguel Ángel García Guinea (1922-2012), arqueólogo español.
 Miguel Ángel García Hernández (1900-1930), militar español.
 Miguel Ángel García Juez, periodista español.
 Miguel Ángel García Laparra (n. 1961), humorista gráfico español, que firma como “Maikel”.
 Miguel Ángel García Pérez-Roldán, más conocido como Miguel Ángel Corona (n. 1981); futbolista español.
 Miguel Ángel García Tébar (n. 1979), futbolista español.
 Miguel Ángel García-Lomas Mata (1912-1976), político y arquitecto español; alcalde de Madrid de 1973 a 1976.
 Miguel Ángel García-Sánchez (n. 1966), intelectual español.
 Miguel Ángel García Sifontes (n. 1967), beisbolista venezolano.